Gianfranco Agus – conduttore televisivo e attore italiano
 Gianni Agus – attore, conduttore televisivo e attore italiano
 Italo Francisco Agus – pittore italiano
 Milena Agus – scrittrice e insegnante italiana